Loew kan som auktorsförkortning betyda:

 Friedrich Hermann Loew
 Ernst Loew

Robotskapade auktorsförkortningar